Thyridiaceae är en familj av svampar. Thyridiaceae ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thyridiaceae